Started A Fire is het debuutalbum van de Britse band One Night Only.

Tracklist
"Just For Tonight"
"It's About Time"
"You and Me"
"He's There"
"Start Over"
"Time"
"Stay at Home"
"It's Alright"
"Sweet Sugar"
"Hide"

Muziekalbum uit 2008